Dominik Koepfer era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Zizou Bergs ha sconfitto Jack Sock con il punteggio di 7-6(9-7), 2-6, 7-6(8-6).

Teste di serie 

  Jordan Thompson (primo turno)
  Jiří Veselý (quarti di finale)
  Henri Laaksonen (primo turno)
  John Millman (secondo turno)

  Jack Sock (finale) 
  Fernando Verdasco (secondo turno) 
  Jason Kubler (ritirato) 
  Jurij Rodionov (primo turno)

Qualificati 

  Gijs Brouwer (quarti di finale)
  Charles Broom (primo turno)
  Zizou Bergs (campione)

  Daniel Cox (secondo turno) 
  Daniel Masur (secondo turno) 
  Rinky Hijikata (primo turno)

Lucky loser 

  Alexei Popyrin (semifinale)

  Borna Gojo (primo turno)

Wildcard 

  Arthur Fery (primo turno)
  Felix Gill (primo turno)

  Aidan McHugh (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Ilkley Trophy 2022